Colaert est un nom propre flamand qui peut faire référence à :

 Adriaen Collaert (vers 1560-1618), dessinateur, graveur, illustrateur et éditeur flamand ;
 Hans Collaert (1520-1567), dessinateur et graveur flamand ;
 Jacob Collaert ou Jacob Collaart (), amiral flamand au service de l'Espagne et fameux corsaire ;
 Jan Collaert (1561-1628), graveur flamand ;
 Jean Antoine de Collaert (1761-1816), général belge du Premier Empire.

Patronyme flamand